Dugesia ilvana és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'illa d'Elba.

Filogènia 
Posició de D. ilvana en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències 

Ilvana